Das Dameneinzel der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Justine Henin. Das Finale bestritten Anastassija Myskina und Jelena Dementjewa, welches Myskina in zwei Sätzen gewann.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2004